20-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин проходил с 13 по 21 сентября 2019 года в Тегеране (Иран) с участием 16 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории выиграла сборная Ирана.

Команды-участницы 
Австралия, Гонконг, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Оман, Пакистан, Таиланд, Тайвань, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Система квалификации 
Одно место гарантировала себе команда страны-организатора (Иран), 10 путёвок распределены по итогам предыдущего чемпионата (Япония, Казахстан, Южная Корея, Индонезия, Китай, Тайвань, Австралия, Катар, Таиланд, Пакистан) и ещё 5 мест предоставлены представителям (из числа ещё не квалифицировавшихся) пяти зональных ассоциаций Азиатской конфедерации волейбола (Гонконг — от восточноазиатской, Шри-Ланка — от центральноазиатской ассоциации, Кувейт — от западноазиатской). От ассоциаций юго-восточной Азии и Океании заявок не поступило. Два вакантных места предоставлены Индии и Оману.

Система проведения чемпионата 
16 команд-участниц на первом этапе были разбиты на четыре группы, в которых команды играли в один круг. Первичным критерием при распределении мест являлось общее число побед, затем количество набранных очков, соотношение партий, соотношение игровых очков, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражение 2:3 — по 1 очку, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начислялись. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по 4 команды. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Согласно итоговым местам в группах второго этапа все его участники были распределены на пары в 1/4-финала плей-офф. Победители пар вышли в полуфинал и разыграли 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыграли проигравшие в 1/4-финала.

По подобной системе 9—16-е места разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места. Исключением явилось только отсутствие четвертьфинальной стадии.

Первый этап

Группа А 

 13 сентября: Австралия — Катар 3:0 (25:23, 25:21, 23:25, 18:25, 15:10); Иран — Шри-Ланка 3:0 (25:15, 25:17, 25:23).
 14 сентября: Иран — Катар 3:0 (25:18, 25:15, 25:17); Австралия — Шри-Ланка 3:0 (25:15, 32:30, 25:13).
 15 сентября: Катар — Шри-Ланка 3:0 (25:21, 25:14, 25:15); Австралия — Иран 3:1 (22:25, 25:23, 25:21, 25:21).

Группа В 

 13 сентября: Япония — Гонконг 3:0 (25:21, 25:15, 25:11); Тайвань — Таиланд 3:1 (25:16, 23:25, 25:16, 25:21).
 14 сентября: Тайвань — Гонконг 3:0 (25:11, 25:10, 25:17); Япония — Таиланд 3:0 (25:19, 25:20, 25:13).
 15 сентября: Таиланд — Гонконг 3:1 (22:25, 25:13, 25:20, 25:21); Япония — Тайвань 3:1 (25:15, 25:18, 24:26, 25:21).

Группа С 

 13 сентября: Китай — Оман 3:1 (25:17, 22:25, 25:18, 25:16); Индия — Казахстан 3:2 (31:29, 25:14, 28:30, 18:25, 15:9).
 14 сентября: Казахстан — Оман 3:0 (25:21, 28:26, 25:16); Китай — Индия 3:0 (25:16, 25:15, 25:21).
 15 сентября: Индия — Оман 3:1 (22:25, 25:12, 25:21, 25:19); Китай — Казахстан 3:0 (25:23, 25:19, 25:20).

Группа D 

 13 сентября: Индонезия — Кувейт 3:1 (22:25, 25:20, 25:17, 25:18); Южная Корея — Пакистан 3:0 (25:23, 25:23, 25:19).
 14 сентября: Южная Корея — Кувейт 3:0 (25:14, 25:16, 25:11); Пакистан — Индонезия 3:2 (25:20, 26:24, 19:25, 20:25, 15:13).
 15 сентября: Южная Корея — Индонезия 3:0 (25:22, 25:19, 25:20); Пакистан — Кувейт 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:16).

Второй этап (за 1—8 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E 
А1, С1, А2, С2.

 17 сентября: Австралия — Индия 3:0 (29:27, 26:24, 25:21); Иран — Китай 3:0 (25:18, 25:23, 25:17).
 18 сентября: Иран — Индия 3:0 (25:16, 25:21, 25:21); Австралия — Китай 3:1 (24:26, 25:19, 25:19, 25:22).

Группа F 
В1, D1, В2, D2.

 17 сентября: Южная Корея — Тайвань 3:0 (25:21, 25:19, 26:24); Япония — Пакистан 3:0 (25:23, 25:20, 25:21).
 18 сентября: Южная Корея — Япония 3:2 (20:25, 25:23, 18:25, 25:23, 16:14); Тайвань — Пакистан 3:2 (25:23, 17:25, 25:20, 18:25, 15:11).

Второй этап (за 9—16 места) 
 Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго.

Группа G 
А3, С3, А4, С4.

 17 сентября: Шри-Ланка — Казахстан 3:1 (35:33, 22:25, 25:20, 25:22); Катар — Оман 3:0 (25:18, 25:20, 25:16).
 18 сентября: Шри-Ланка — Оман 3:1 (33:31, 25:19, 23:25, 25:23); Казахстан — Катар 3:1 (25:21, 25:23, 13:25, 25:22).

Группа H 
В3, D3, В4, D4.

 17 сентября: Индонезия — Гонконг 3:0 (25:21, 25:18, 25:20); Таиланд — Кувейт 3:0 (26:24, 25:21, 25:16).
 18 сентября: Таиланд — Индонезия 3:2 (25:22, 25:20, 23:25, 23:25, 15:9); Гонконг — Кувейт 3:1 (25:22, 29:27, 24:26, 25:18).

Плей-офф за 13—16 места

Полуфинал 
19 сентября
 Шри-Ланка — Кувейт 3:0 (25:17, 25:22, 25:18).
 Оман — Гонконг 3:0 (25:21, 25:20, 25:17).

Матч за 15-е место 
20 сентября
 Кувейт — Гонконг 3:2 (19:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12).

Матч за 13-е место 
20 сентября
 Оман — Шри-Ланка 3:2 (24:26, 25:16, 17:25, 25:18, 15:12).

Плей-офф за 9—12 места

Полуфинал 
19 сентября
 Катар — Индонезия 3:0 (26:24, 25:17, 25:17).
 Казахстан — Таиланд 3:2 (23:25, 25:20, 25:20, 24:26, 15:12).

Матч за 11-е место 
20 сентября
 Таиланд — Индонезия 3:2 (16:25, 30:28, 21:25, 25:17, 15:10).

Матч за 9-е место 
20 сентября
 Катар — Казахстан 3:1 (25:12, 25:18, 29:31, 25:19).

Плей-офф за 1—8 места

Четвертьфинал 
19 сентября
 Австралия — Пакистан 3:2 (21:25, 21:25, 25:18, 25:14, 15:13).
 Южная Корея — Индия 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:21).
 Япония — Китай 3:1 (25:23, 25:17, 18:25, 25:22).
 Иран — Тайвань 3:0 (25:19, 27:25, 25:21).

Полуфинал за 1—4 места 
20 сентября
 Иран — Южная Корея 3:1 (22:25, 25:23, 25:22, 25:22).
 Австралия — Япония 3:2 (20:25, 25:18, 16:25, 25:22, 15:12).

Полуфинал за 5—8 места 
20 сентября
 Тайвань — Индия 3:1 (20:25, 25:22, 25:11, 25:16).
 Китай — Пакистан 3:1 (25:17, 25:19, 15:25, 26:24).

Матч за 7-е место 
21 сентября
 Пакистан — Индия 3:2 (25:23, 25:21, 20:25, 19:25, 15:6).

Матч за 5-е место 
21 сентября
 Тайвань — Китай 3:1 (25:16, 23:25, 25:20, 25:16).

Матч за 3-е место 
21 сентября
 Япония — Южная Корея 3:1 (25:23, 25:17, 23:25, 25:22).

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Иран: Милад Эбадипур-Гара, Мир Саид Маруф-Лакрани, Фархад Гаэми, Сейед Мохаммад Мусави-Эраги, Пурья Фаязи, Мохаммадреза Хазратпур-Талатаппе, Масуд Голами, Амир Гафур, Алиасгар Моджарад, Али Шафиеи, Мохаммадреза Моаззен, Порья Яли, Амирхосейн Эсфандиар, Джавад Карими-Сухелмаеи. Тренер — Игор Колакович.

  Австралия: Бо Грэхем, Аршдип Досандж, Пол Сандерсон, Томас Эдгар, Трент О’Ди, Макс Стэплз, Джордан Ричардс, Люк Перри, Нехемиа Моут, Сэмюэл Уолкер, Люк Смит, Линкольн Уильямс, Никлас Батлер, Джеймс Вейр. Тренер — Марк Лебедев.

  Япония: Наонобу Фудзии, Кунихиро Симидзу, Тацуя Фукудзава, Акихиро Ямаути, Масахиро Янагида, Таитиро Кога, Юдзи Нисида, Масахиро Сэкита, Наоя Такано, Юки Исикава, Хаку Ри, Кэнтаро Такахаси, Томохиро Ямамото, Таиси Онодэра. Тренер — Юити Накагаити.

Индивидуальные призы 

 MVP
  Томас Эдгар
 Лучшие нападающие-доигровщики
  Юки Исикава
  Сэмюэл Уокер
 Лучшие центральные блокирующие
  Син Юн Сок
  Сейед Мохаммад Мусави-Эраги

 Лучший связующий
  Мир Саид Маруф-Лакрани
 Лучший диагональный нападающий
  Амир Гафур
 Лучший либеро
  Томохиро Ямамото

Примечания

Ссылки и источники 
 20-й чемпионат Азии по волейболу среди мужчин на сайте AVC
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
2019 год в волейболе